Capelán puede referirse a:

 Capelán (Arzúa), aldea española de la parroquia y municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Capelán, nombre alternativo de la especie de pez Mallotus villosus, también conocido como capelín. (No confundirlo con el Trisopterus minutus, también conocido como capellán).